Фе́льдербах () — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия. Приток Дайльбаха.

Длина реки — 12,7 км. Площадь бассейна реки составляет 22,63 км². Высота истока 310 м. Высота устья 83 м. Перепад высоты 227 м. Уклон реки 17,9 м/км (‰).

Река протекает по живописной долине Фельдербахталь. В верхнем течении расположена природоохранная зона «Верхний Фельдербахталь» площадью 16 га. Рядом находится поле для гольфа. В нижнем течении расположена природоохранная зона «Фельдербахталь».

На старых картах обозначается также как Рюшенбах ().

Примечания 

Бассейн Рура (приток Рейна)
Реки Северного Рейна-Вестфалии